Пётр Степаненко: Степаненко, Пётр Григорьевич (1908—1945) — советский военный, государственный и политический деятель.
 Степаненко, Пётр Игнатьевич (1915—1945) — Герой Советского Союза.